MKA steht für:
 Majlis Khuddam ul-Ahmadiyya, siehe Khuddam ul-Ahmadiyya #Veranstaltungen
 Mariánské Lázně Airport (IATA-Code), Flughafen von Marienbad, Bezirk Eger, Region Karlsbad, Tschechien
 Bahnhof München Karlsplatz (DS100-Code)

mka steht für:
 Mbre (ISO-639-3-Code), eine der Volta-Kongo-Sprachen

.mka steht für:
 Endung für reine Audiodaten beim Containerformat Matroska

Abkürzung